Intersport Sport 2022 eller Golden League 2022 (Runde 2/Oktober) er den anden udgave af Golden League-sæsonen 2022-23 for kvinder. Den bliver spillet i Stavanger, Norge, fra perioden den 27. til den 30. oktober 2022. Runden fungerer som en del af Golden League-sæsonen og Intersport Cup, som består af i alt tre runder. Både Danmark, Norge og Holland deltager som fast vært, ved hver runde.  deltager ved denne runde af turneringen.

Dansk Håndbold Forbund og Norges Håndballforbund havde indgået et nyt partnerskab Hollands håndboldforbund som medarrangør af turneringen, eftersom det franske håndboldforbund havde trukket sig.

Turneringen har tidligere gået under navnet 'Møbelringen Cup', men blev ændret i 2019.

Spillesteder

Tabeloversigt

Kampe

Topscorer 
.

Referencer

Eksterne henvisninger 
Intersport Cup på NHF

Møbelringen Cup
Håndbold i 2022